Evropska Formula 2 sezona 1978 je bila dvanajsto prvenstvo Formule 2.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkaško prvenstvo

1978 v športu
1978